Interstate 795 peut se référer à :
 
 
 Interstate 795 (Maryland)

Voir aussi